Плей-офф Кубка африканских наций 2019 года начался со стадии 1/8 финала 5 июля и закончился 19 июля финальным матчем в Каире на «Каирском международном стадионе». В плей-офф вышли команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие в группах третьи места. Лучшие команды, выходившие с третьего места, определялись по количеству очков, набранных в группе, а при равенстве очков — по дополнительным показателям (см. ниже). Матчи 1/8 финала были сыграны с 5 по 8 июля. Победители 1/8 финала попали в четвертьфинал, матчи которого прошли 10 и 11 июля. Команды, выигравшие в четвертьфинальных матчах, прошли в полуфинал, матчи которого прошли 14 июля. Команды, выигравшие в полуфинальных матчах, прошли в финал, где определили победителя Кубка африканских наций 2019. Проигравшие команды приняли участие в матче за третье место, который состоялся 17 июля, за два дня до финала.

Формат 
Этап плей-офф прошёл после завершения группового этапа и проводился по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Если матч на этом этапе завершался вничью после 90 минут основного времени, назначалось дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый). Если и после завершения дополнительного времени счёт равный, то победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти.

КАФ определил следующие пары 1/8 финала:
 Матч 1: победитель группы B — 3-е место группы A/C/D
 Матч 2: 2-е место группы A — 2-е место группы C
 Матч 3: победитель группы A — 3-е место группы C/D/E
 Матч 4: победитель группы C — 3-е место группы A/B/F
 Матч 5: победитель группы D — 3-е место группы B/E/F
 Матч 6: 2-е место группы B — 2-е место группы F
 Матч 7: победитель группы E — 2-е место группы D
 Матч 8: победитель группы F — 2-е место группы E.

Четвертьфинальные пары:
 Четвертьфинал 1: победитель матча 1 — победитель матча 2
 Четвертьфинал 2: победитель матча 3 — победитель матча 4
 Четвертьфинал 3: победитель матча 5 — победитель матча 6
 Четвертьфинал 4: победитель матча 7 — победитель матча 8.

Полуфинальные пары:
 Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2
 Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 3 — победитель четвертьфинала 4.

Финальная пара:
 Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2.

Возможные комбинации матчей 1/8 финала 

Возможные комбинации матчей 1/8 финала с участием команд, занявших в групповом этапе третье место, зависели от конкретных групп, из которых квалифицируются четыре лучшие команды, занявшие третье место.

Квалифицировавшиеся команды 
В плей-офф играли команды, занявшие первое и второе место в каждой из шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место.

Плей-офф

1/8 финала

Марокко — Бенин

Уганда — Сенегал

Нигерия — Камерун

Египет — ЮАР

Мадагаскар — ДР Конго

Алжир — Гвинея

Мали — Кот-д'Ивуар

Гана — Тунис

Четвертьфиналы

Сенегал — Бенин

Нигерия — ЮАР

Кот-д'Ивуар — Алжир

Мадагаскар — Тунис

Полуфиналы

Сенегал — Тунис

Алжир — Нигерия

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Кубок африканских наций 2019
Кубки африканских наций